Kratica CBS može značiti:

 CBS (TV mreža), američka TV mreža
 Izraelski središnji zavod za statistiku (CBS), izraelski središnji zavod za statistiku
 CBS Records, diskografska kuća
 Columbia Records, koja je svoja izdanja izvan SAD-a i Kanade označavala labelom "CBS"